Con il nome di Bryan O'Connor ritroviamo:

 Bryan O'Connor, giocatore professionista di baseball
 Bryan O'Connor, attore
 Bryan Daniel O'Connor, astronauta statunitense
 Brian C O'connor, scrittore
 Bryan O'Connor, cantante degli Eagles of Death Metal